Мазепа — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Мазепа, Игорь Александрович (род. 1976) — генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital.
 Мазепа, Исаак Прохорович (1884—1952) — государственный деятель УНР, премьер-министр УНР, премьер-министр Украины в изгнании.
 Мария-Магдалина (Мазепа) (между 1617—1621 — 1707) — игуменья, мать гетмана Мазепы.
 Мазепа-Коваль, Галина Исааковна (1910—1995) — украинский художник—модернист, иллюстратор.
 Политковская, Анна Степановна (девичья фамилия Мазепа; 1958—2006) — российская журналистка и правозащитница. Примечания